Роберто Луис Фреснедосо Прието (; 15 января 1973, Толедо, Кастилия — Ла-Манча, Испания) — испанский футболист, игравший на позиции полузащитника, ныне главный тренер клуба Терсеры Атлетико Мадрид B.

Карьера

Клубная 
Роберто начал карьеру в Жироне. С 1991 по 1993 выступал за Оспиталет, после чего был приглашен в Эспаньол. В составе Эспаньола Роберто стал победителем Сегунды в сезоне 1993/1994. В 1995 году перешёл в Атлетико Мадрид, в составе которого выиграл чемпионат и кубок Испании. 25 сентября 1996 года Роберто дебютировал в Лиге Чемпионов, выйдя на поле на 81-й минуте матча Видзев — Атлетико Мадрид. 30 октября 1996 года Роберто забил дебютный гол в розыгрыше Лиге Чемпионов в ворота команды Боруссия (Дортмунд). После ухода из Атлетико выступал за команды Саламанка, Реал Мурсия, Райо Вальекано и Культураль Леонеса.

Международная 
Роберто выступал за молодёжную сборную и участвовал в Олимпиаде 1996 года, где испанцы дошли до четвертьфинала.

Тренерская 
C 2010 года работает тренером в академии Атлетико Мадрид. В сезоне 2013/14 тренировал команду Атлетико Мадрид (до 19 лет), которая дошла до 1/8 финала Юношеской лиги УЕФА. 
В июле 2014 года стал главным тренером Атлетико Мадрид С.

Достижения 
 Атлетико Мадрид
 Чемпион Испании: 1995/96
 Обладатель Кубка Испании: 1995/96
 Финалист Суперкубка Испании: 1996
 Победитель Сегунды Испании: 2001/2002

 Эспаньол
 Победитель Сегунды Испании: 1993/1994

Примечания

Ссылки 
 

Футболисты Испании
Игроки сборной Испании по футболу (до 21 года)
Футболисты на летних Олимпийских играх 1996 года
Игроки ФК «Жирона»
Игроки ФК «Оспиталет»
Игроки ФК «Эспаньол»
Игроки ФК «Атлетико Мадрид»
Игроки ФК «Саламанка»
Игроки ФК «Реал Мурсия»
Игроки ФК «Райо Вальекано»
Игроки ФК «Культураль Леонеса»
Футбольные тренеры Испании